

Codici
 VIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vitoria (Spagna)

Geografia
 Vit – fiume della Bulgaria

Altro 
 Vít – forma ceca e slovacca dei nomi Guido e Vito